

Сабанаєво — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Сабанаєво — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан